Черногора:

 Черногора — самый высокий горный хребет в украинских Карпатах, находится в восточной части Полонинского Бескида.
 Черногора — украинский футбольный клуб из Ивано-Франковска.